Vogue, Madonna első kimásolt kislemeze második I’m Breathless című filmzenei albumáról
Vogue, huszonegy országban havonta megjelenő divat- és életstílus magazin
Vogue, Hamaszaki Ajumi japán énekesnő kislemeze